
Molekulska formula -{C5H10O2}- se može odnositi na:
 3-Metilbutanska kiselina
 tert-Butil format
 Izopropil acetat
 Metil butirat
 Pivalinska acid
 Propil acetat
 Valerinska kiselina